

Patronyme 
 Dwight David Eisenhower (1890-1969) est le  président des États-Unis.
 Mamie Eisenhower (1896-1979) est la femme du président Eisenhower.
 David Eisenhower (1948-) est le petit-fils de Dwight D. Eisenhower.

Toponyme

Autres 
 La doctrine Eisenhower.
 L' est un porte-avions américain.
 La matrice d'Eisenhower est un outil d'analyse qui permet de classer les tâches à faire en fonction de leur urgence ainsi que de leur importance.

Voir aussi 
 Eisenhauer
 Hauer
Homonymie de toponyme